2 miejscowości w Polsce: 
 Płoszkowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Bierzwnik 
 Płoszkowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Dolice